

Anno 
 314 o 314 a.C.

Matematica 
 314 (numero)